

Personnalités 

Víctor Pérez ou Perez peut désigner :

 Víctor Pérez Petit (1871-1947), un avocat, écrivain, poète, essayiste, rédacteur en chef et dramaturge uruguayen ;
 Victor Young Perez (1911-1945), un boxeur tunisien ;
 Víctor Pérez (1988-), un footballeur espagnol ;
 Victor Perez (1992-), un golfeur français.

Film 

 Victor Young Perez, un film biographique français réalisé par Jacques Ouaniche, sorti en salles en France le .